Cekic, Cekić oder  Çekiç ist der Familienname folgender Personen:

 Amar Cekić (* 1992), deutsch-bosnischer Fußballspieler
 Mehmet Çekiç (* 1970), türkischer Skifahrer und Paralympionide 
 Özlem Cekic (* 1976), kurdisch-dänische Politikerin
 Volkan Çekiç (* 1990), türkischer Fußballspieler